Third – album Portishead
 Third – album Soft Machine